Spojení písmen C a F může mít různé významy:

CF 
 CF – kód ISO 3166-2 pro Středoafrickou republiku
 CV-CF – kód ISO 3166-2 pro Santa Catarina do Fogo
 CompactFlash – zkratka pro typ paměťových karet
 CrossFire – technologie umožňující propojení více grafických karet v jedné základní desce
 Cystická fibróza – vrozené onemocnění postihující především dýchací a trávicí soustavu
 Club de Fútbol – fotbalový klub španělsky

Cf 
 kalifornium (z latinského Californium) – chemický prvek

cf 
 cf. je zkratka pro latinské slovo confer, které znamená „porovnej“ nebo „vezmi v potaz“

.cf 
 .cf – internetová doména nejvyššího řádu pro Středoafrickou republiku

Zkratky
Značky